Corynespora är ett släkte av svampar. Corynespora ingår i familjen Corynesporascaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Corynespora